Donje Vratno je naselje u Republici Hrvatskoj, u sastavu Općine Petrijanec, Varaždinska županija.

Stanovništvo

Prema popisu stanovništva iz 2001. godine, naselje je imalo 379 stanovnika te 65 obiteljskih kućanstava.

Izvori

Naselja u Varaždinskoj županiji